Kyss mig, Zweedse film uit 2011.
 Kiss Me (2014), een film uit 2014
 Kiss Me (Sixpence None the Richer), lied van Sixpence None the Richer
 Kiss Me (Tin Tin), lied van Stephen Duffy
 Kiss Me (cosmetica), Zuid-Koreaans cosmeticamerk